Растру́б:
 Раструб в музыке — расширяющаяся концевая часть многих духовых музыкальных инструментов.
 Раструб в ботанике — срастающиеся прилистники, часто охватывающие стебель.
 Раструб-Б в военной технике — универсальный ракетный комплекс с ракетоторпедой 85РУ.